Gregor Breinburg (1991), Arubaans-Nederlands voetballer
 Reinhard Breinburg (1984), Arubaans-Nederlands voetballer
 Ronald Breinburg (1940–2021), Surinaams-Nederlands voetballer
 Ronald Breinburg (1981), Nederlands voetballer